Zinggeler ist der Familienname folgender Personen:

 Margrit Verena Zinggeler (* 1949), Schweizer Sprachwissenschaftlerin

Zinggeler ist der Name folgender Unternehmen:
 Zinggeler AG, Schweizer Webereiunternehmen